Un monument este o statuie, clădire, sau alt edificiu creat pentru a comemora persoane sau evenimente importante.  

Monument se mai poate referi la:

Locații
 The Monument, o prescurtare comună pentru Monument to the Great Fire of London
 Stația Bank–Monument, o stație din subterana Londrei
 Stația Monument Metro, o stație din Tyne and Wear Metro
 Monument, Colorado, oraș din SUA
 Monument, Kansas
 Monument, Oregon
 Monument, Pennsylvania

Muzică
Monument (album de Children Collide), 2012
Monument (album de Ultravox), 1983
Monuments (album), album din 1998 de DJ Doran
Monument (album de Seigmen), 1999
Monument (album de Miss May I), 2010
 Monument (album de Blank & Jones), 2004
 Monument (album de Grand Magus), 2003
 Monument (album de Scale the Summit), 2007
 Monument (album de Front Line Assembly), 1998
"Monument", un cântec de Depeche Mode de pe albumul lor din 1982 – A Broken Frame
"Monument", un cântec de Fates Warning de pe albumul lor din 1994 – Inside Out
"Monument", un cântec de The Crüxshadows de pe albumul lor din 1999 – The Mystery of the Whisper
"Monument", un cântec de Avail de pe albumul lor din 2002 – Front Porch Stories
"Monument", un cântec de Champion de pe albumul lor din 2002 – Count Our Numbers
"Monument", un cântec de A Day to Remember de pe albumul lor din 2007 – For Those Who Have Heart
Monument Records, o casă de discuri
Monuments (muzică), un tip de publicație muzicală multi-volum
Monuments, o formație italiană de synth-pop
Monuments, o formație metal britanică

Altele
 Cycling monument, cea mai prestigioasă cursă de șosea de o zi din ciclismul profesional
 Monument (roman), un roman din 1974 de Lloyd Biggle, Jr.
 Monument (revistă), orevistă de arhitectură și design
 Monument istoric

Vezi și
:Categorie:Monumente